В одиночному розряді тенісного турніру French Community Championships 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Марія Антонія Санчес-Лоренсо здобула титул, у фіналі перемігши Денісу Хладкову 6–7(2), 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

 Руксандра Драгомір (1-ше коло)
 Сільвія Талая (півфінал)
 Каріна Габшудова (чвертьфінал)
 Марія Антонія Санчес-Лоренсо (переможниця)

 Крістіна Торренс-Валеро (2-ге коло)
 Барбара Ріттнер (півфінал)
 Ольга Барабанщикова (2-ге коло)
 Лоранс Куртуа (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

French Community Championships